Клеј Сентер има више значења:
 Клеј Сентер (Канзас)
 Клеј Сентер (Небраска)
 Клеј Сентер (Охајо)